Il singolare del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Julio Peralta che ha battuto in finale Danai Udomchoke 7-66, 1-6, 6-1.

Teste di serie 

 Rik De Voest (primo turno)
 Maximilian Abel (primo turno)
 Marcos Daniel (quarti di finale)
 Danai Udomchoke (finale)

 Giovanni Lapentti (secondo turno)
 Lu Yen-Hsun (secondo turno)
 Louis Vosloo (primo turno)
 Alexandre Simoni (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2003